Cmentarze w Kartuzach w powiecie kartuskim, w województwie pomorskim. Na terenie Kartuz znajdują się dwa czynne cmentarze, a także nieczynny cmentarz wojenny będący miejscem spoczynku żołnierzy radzieckich. Na terenie miasta znajdują się także upamiętnienia zlikwidowanych już cmentarzy; rzymskokatolickiego przy kaplicy św. Brunona oraz ewangelickiego.

Istniejące cmentarze

Cmentarze rzymskokatolickie 
 Cmentarz przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach lub też cmentarz przy kolegiacie, cmentarz kolegiacki
 Cmentarz parafialny – parafii św. Wojciecha w Kartuzach przy ul. ks. Henryka Ormińskiego (tzw. cmentarz w bilowskim lesie, cmentarz bilowski). Wytyczonym został po roku 2000. W 2018 na cmentarzu pojawił się pierwszy w Kartuzach Pomnik Dziecka Utraconego, a kilka dni później dokonano w nim pierwszego pochówku.

Cmentarze wojenne 
 Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Kartuzach przy ulicy Majkowskiego

Historyczne (nieistniejące obecnie) cmentarze 
 Cmentarz przy kościele św. Katarzyny w Kartuzach (1490–1847)
 Cmentarz przy zespole klasztornym Kartuzów w Kartuzach
 Cmentarz ewangelicki w Kartuzach (1862–1968)
 Cmentarz żydowski w Kartuzach

Przypisy 

Cmentarze w Kartuzach